Francisco Javier García Atienza (1965), pilotari valencià.
 Francisco Javier García Fajer (1731), més conegut com a Spagnoletto, compositor espanyol.
 Francisco Javier García Fernández (1987), més conegut com a Javi García, futbolista espanyol.
 Francisco Javier García Gaztelu (1966), més conegut com a Txapote, membre de l'organització armada basca ETA.
 Francisco Javier García Guerrero (1976), més conegut com a Javi Guerrero, futbolista espanyol.
 Francisco Javier Garcia Pimienta (1974), ex-futbolista català.
 Francisco Javier García Ruiz (1966), més conegut com a Salillas, ex-futbolista espanyol.
 Francisco Javier García Vico (1966), més conegut com a Javier García Vico, pilot de motocròs català.